Fenech ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Fenech Adami (* 1934), Präsident der Republik Malta
 Edwige Fenech (* 1948), italienische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Georges Fenech (* 1954), französischer Politiker und Richter
 Jeff Fenech (* 1964), australischer Boxer
 Joe Fenech (1931–2005), maltesischer Politiker der Partit Nazzjonalista
 Paul Fenech (* 1986), maltesischer Fußballspieler
 Ryan Fenech (* 1986), maltesischer Fußballspieler
 Tonio Fenech (* 1969), maltesischer Politiker
 Yorgen Fenech, maltesischer Unternehmer